Діша Патані (* 1992) — індійська акторка й фотомодель.

 Патані — населений пункт в провінції Північне Малуку Індонезії.
 Патані — орган місцевого управління в Нігерії штат Дельта.
 Патані — історична область (край) південного Таїланду.

 Патані — мова австронезійської групи на острові Хальмахера.
 Гікаят Патані — малайський стародавній історичний рукопис.
 ФК Патані — Єреванський футбольний клуб (2006—2008).